Lemoniidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera. Género de mariposas pertencente à familia Lemoniidae (Bombycoidea). Conta com 14 espécies todas de distribuição Palaearctica.

Lepidoptera

it:Lemoniidae